Vauchelles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Vauchelles (Oise) im Département Oise
 Vauchelles-lès-Authie im Département Somme
 Vauchelles-lès-Domart im Département Somme
 Vauchelles-les-Quesnoy im Département Somme